Орешани могу бити:

 Орешани (Зелениково), насељено мјесто у општини Зелениково, Северна Македонија
 Орешани (Топољчани), насељено мјесто у округу Топољчани, Њитрански крај, Словачка Република